Donji Grad je lahko:
 Donji Grad, Livno (Bosna in Hercegovina)
 Donji Grad, Bosna in Hercegovina
Donji grad, Zagreb, mestno središče in predel (četrt) Zagreba, zgrajeno v 19. in začetku 20. stoletja

Glej tudi 

 Gornji Grad (razločitev)